IBT est un sigle qui peut désigner :
 International Business Times, un journal économique en ligne ;
 International Brotherhood of Teamsters (en français, Fraternité internationale des conducteurs), le syndicat des conducteurs routiers américains.